Оматако — город и избирательный округ в регионе Очосондьюпа в Намибии с населением 11 998 человек (по данным переписи 2004 года). Оматако находится в 200 километрах на север от Виндхука.

Оматако на языке очигереро означает «женская грудь». Скорее всего, так это место было названо из-за гор Оматако, находящихся недалеко от округа (см. раздел «Галерея»). Между двумя горами протекает озеро Оматако.

Политика

Выборы в рамках округа Оматако 

По результатам выборов в рамках избирательного округа Оматако в 2010 году, были приведены следующие результаты:

Начальником округа, по итогам выборов, был назначен представитель партии СВАПО Иссахар Кауйэуа.

Галерея

Примечания 

Города Намибии
Очозондьюпа